Le nom Lac-Saint-Jean (avec deux traits d'union) peut faire référence à :
 Lac-Saint-Jean, sous-région de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean du Québec.
 Lac-Saint-Jean, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Lac-Saint-Jean, circonscription électorale fédérale du Québec.
 Lac-St-Jean, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec.

Le nom Lac Saint-Jean (avec un seul trait d'union) peut faire référence à :
Lac Saint-Jean, un lac québécois
Le Lac Saint-Jean, journal hebdomadaire québécois.